Аполодор е известно име в Древна Гърция. Може да се отнася до:

 Аполодор от Атина (роден ок 180 пр.н.е.), историк и митограф, автор на Митологическа библиотека
 Аполодор (художник), атински художник, живял в края на 5 век пр.н.е.
 Аполодор от Артемита,
 Аполодор от Дамаск, архитект от 2 век
 Аполодор от Пергамон, ритор от 1 век пр.н.е.
 Аполодор от Селевкия, философ стоик от 2 век пр.н.е.
 Аполодор Епикурееца, автор на Животът на Епикур, творба, известна в Древна Гърция, но не оцеляла до наши дни
 Аполодор от Касандрия, владетел на Касандрия около 277 г.пр.н.е.

Външни препратки 
 Аполодор  (Речник на гръцките и римски биографии и митологии)